Incertidumbre, referida a la toma de una serie de datos en ciencia
Incertidumbre médica, referida al encuentro del médico con el paciente en la consulta
Incertidumbre, referida al campo de la metrología
Incertidumbres, álbum grabado por la cantante Patricia Marx
Incertidumbre, película argentina dirigida por Carlos Borcosque